Сан Хуан Уејапан има више значења:

 Сан Хуан Уејапан (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Хуан Уејапан (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику